

Codici 
 BWG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bowling Green-Warren County Regional, Bowling Green (Kentucky), Stati Uniti

Tecnologia 
 BWG – Birmingham Wire Gauge